Palmira, latin eredetű olasz keresztnév
Palmira, település Argentínában, Mendoza tartományban, San Martín megyében
Palmira, város Kolumbiában, Valle del Cauca megyében
Palmira, város Kubában, Cienfuegos tartományban
Palmira, település Venezuelában, Táchira államban

Hasonló:
Palmüra vagy Palmyra, ókori szíriai város